Ким Гукхян: Ким Гукхян (род. 1994) — северокорейская тяжелоатлетка.
 Ким Гукхян (род. 1999) — северокорейская прыгунья в воду.